Нижче наведено список 283 муніципалітетів департаменту Фіністер.

Фіністер

Фіністер